TSIM ist die Abkürzung für:
 Trimethylsilylimidazol, ein Derivatisierungsmittel in der Gaschromatographie
 Trade Sync Integration Manager, Enterprise Application Integration der von Axway

Tsim steht für:
 eine Schreibweise des paschtunischen Buchstaben Tse, siehe Tse (Buchstabe)

Abkürzung